Такмичење у скоку удаљ за мушкарце представљало је једну од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2008. у Пекингу, Кина. Такмичење се одржало 16. и 18. августа на Националном стадиону.

Земље учеснице 
Учествовала су 41 скакача удаљ из 34 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини ће се одржати у два нивоа. Први ниво су квалификације у којима ће учествовати сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар ће са три скока покушати да постигне квалификациону норму од 8,15. Такмичари који прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је норму прескочило мање од 12 такмичара, разлика ће се попунити са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Сартница

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Резултати

Квалификације 
Квалификациона морма за пласман у финале износила је 8,15 м (КВ). Носму су испунила само 3 такмичара, а осталих 9 квалификовало се
према оствареном резултату у квалификацијама (кв).

 Атлетичари чији су лични рекорди подебљани, били су тим резултатом и национални рекордери

Финале

Референце

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Скок удаљ на Летњим олимпијским играма